

Конево — село, Кирджалійська область, община Кирджалі
 Конево — село, Разградська область, община Ісперих
 Конево — село, Шуменська область, община Вирбиця

Конево — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Конево — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Коньово